Федерман, Николаус — немецкий авантюрист, в числе первых приступил к колонизации Венесуэлы.
  — американский писатель и критик, теоретик литературы
 «Федерман» — старейшее общежитие Хайфского университета.